Crimée peut désigner plusieurs entités politiques et géographiques.

Entité géographique 
 La Crimée, une presqu'île s'avançant dans la mer Noire, contrôlée par la Russie et revendiquée par l'Ukraine, sauf la partie nord de la flèche d'Arabat contrôlée par l'Ukraine et non revendiquée par la Russie.

Entité administrative 
Selon l'ordre chronologique de l'histoire de la péninsule :
 la Tauride, le nom antique et médiéval de la Crimée appartenant au monde grec puis à l'Empire byzantin jusqu'au  ;
 la Gothie de Crimée, la partie sud-ouest de la péninsule conquise par les Goths au  ;
 le Khanat de Crimée, un État vassal de l'Empire ottoman dirigé par les Tatars de 1441 à 1783 et issu de l'éclatement de la Horde d'or ;
 le gouvernement de Tauride, une subdivision administrative de l'Empire russe, créée en 1802 et supprimée en 1917 ;
 la république populaire de Crimée, un État indépendant ayant duré de 1917 à 1918 ;
 la république socialiste soviétique de Tauride, un État indépendant de 1918 ;
 le Gouvernement régional criméen, un gouvernement militaire ayant subsisté durant deux courtes périodes en 1918 et 1919 en fonction de la position du front de l'Est au cours de la Première Guerre mondiale ;
 la république socialiste soviétique de Crimée, une république socialiste de 1919 ;
 le Commandement général des forces armées de la Russie du Sud, un gouvernement militaire de 1919 ;
 le Gouvernement russe du Sud, un gouvernement militaire de 1920 ;
 le Gouvernement de la Russie du Sud, un gouvernement militaire de 1920 ;
 la république socialiste soviétique autonome de Crimée, une subdivision administrative de la république socialiste fédérative soviétique de Russie de 1921 à 1945 et brièvement réapparue de 1991 à 1992 ;
 l'oblast de Crimée, une subdivision administrative de la république socialiste fédérative soviétique de Russie de 1945 à 1954 puis de la république socialiste soviétique d'Ukraine de 1954 à 1992 ;
 la république de Crimée, une subdivision ukrainienne créée en 1992 et disparue en 1995 ;
 la république autonome de Crimée, une subdivision administrative de la république d'Ukraine créée en 1995 et disparue de facto en  ;
 le gouvernement en exil de la république autonome de Crimée, depuis le  ;
 la république de Crimée, un sujet fédéral de la Fédération de Russie créé le  par rattachement à la Russie après sa sécession de l'Ukraine le  (rattachement non reconnu par l'Ukraine et un grand nombre de pays).

Conflits militaires ou diplomatiques 
 Les campagnes de Crimée, deux conflits militaires qui opposent l'Empire russe au khanat de Crimée en 1687 et 1689.
 La guerre de Crimée, un conflit militaire de 1853 à 1856 qui oppose l'armée russe à une coalition ottomane, française, britannique et sarde.
 La campagne de Crimée, un conflit militaire de 1941 à 1942 qui s'inscrit dans la Seconde Guerre mondiale et qui oppose les forces de l'Axe à celles de l'URSS.
 L'offensive de Crimée, une bataille de la Seconde Guerre mondiale, en 1944, qui oppose les troupes soviétiques à celles de l'Axe.
 La crise de Crimée, une crise diplomatique internationale de 2014 consécutive à l'occupation de la péninsule par des troupes pro-russes puis à l'indépendance de la péninsule vis-à-vis de l'Ukraine et à son rattachement à la Russie, non reconnus internationalement.

Ponts 
 Pont de Crimée, pont routier (2018) et ferroviaire (2019) sur le détroit de Kertch, reliant la république de Crimée au kraï de Krasnodar, en Russie.
 Pont levant de la rue de Crimée, un pont levant mis en service en 1885, situé à Paris, permettant à la rue de Crimée de traverser le canal de l'Ourcq à sa jonction avec le bassin de la Villette.

Médecine 
 Fièvre hémorragique de Crimée-Congo ou fièvre hémorragique de Congo-Crimée, une fièvre hémorragique virale due à un virus du genre Nairovirus, l'un des cinq genres de la famille Bunyaviridae.

Autres sens 
 Crimée, une station du métro de Paris sur la ligne 7

Notes et références